Хью Кеннеди может относиться к:
 Кеннеди, Хью Александер (1809—1878) — британский шахматист и писатель.
 Кеннеди, Хью Найджел (род. 1947) — британский историк-медиевист, востоковед-арабист.
 Кеннеди, Хью Эдуард (1879—1936) — ирландский политик, генеральный прокурор Ирландии в 1922—1924.